Weizengallmücke steht für:
 Sitodiplosis mosellana (Rote bzw. Orangerote Weizengallmücke)
 Contarinia tritici (Gelbe Weizengallmücke)